Kinsley (Kansas), plaats in de Verenigde Staten
 Lance Kinsley (1989), Canadees acteur